Biltine une ville du Tchad,
 Biltine le département dont Biltine est la préfecture.